Mionnaz steht für:
 die Bezeichnung des Flusses Mionne in der Schweiz im Lokaldialekt
 eine Ortschaft in der Gemeinde Menthonnex-sous-Clermont im Département Haute-Savoie, Frankreich